Сепеда () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 10,73 км². Население — 401 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Blog de cepeda

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки